Парламентские выборы в Эстонии 2011 года прошли 6 марта; электронное голосование прошло с 19 февраля (начало голосования за пределами Эстонии) по 2 марта (день основных выборов). По пропорциональной избирательной системе при пороге в 5% для партий был избран 101 депутат Рийгикогу — однопалатного парламента страны.

Решение о проведении выборов было подписано президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом 29 ноября 2010 года. На этих выборах впервые можно было идентифицировать свою личность с помощью мобильного телефона (т.н. «мобильный ID»).

Участвовавшие партии, их рейтинги и итоговые результаты 

Также в выборах приняли участие независимые кандидаты. К концу января 27% избирателей не определились с выбором.

Избирательные округа

Кандидаты в депутаты 
К 17 января 2011 года большинство партий опубликовали списки кандидатов в депутаты.

В первой десятке списка Партии реформ — Андрус Ансип, Юрген Лиги, Кейт Пентус, Пеэп Ару, Урмас Паэт, Игорь Грязин, Лаури Луйк, Рейн Ланг, Кристен Михал и Урмас Круузе.

В первой десятке Центристской партии — Эдгар Сависаар, Кадри Симсон, Энн Ээсмаа, Майлис Репс, Калев Калло, Ольга Сытник, Юри Ратас, Инара Луйгас, Михаил Стальнухин и Эстер Туйксоо.

В списке «Русской сборной» первыми десятью кандидатами стали Дмитрий Кленский, Андрей Лобов, Юрий Мишин, Станислав Черепанов, Геннадий Сухов, Геннадий Афанасьев, Андрей Ширяев, Николай Маспанов, Дмитрий Михайлов и Лариса Нещадимова.

В первой десятке кандидатов Социал-демократической партии — Свен Миксер, Индрек Саар, Раннар Васильев, Урве Пало, Яак Аллик, Яан Ыйнапуу, Каарел Рюйтли, Эйки Нестор, Каяр Лембер, Калев Коткас.

Первой десяткой кандидатов партии «Союз Отечества и Res Publica» стали Март Лаар, Юхан Партс, Эне Эргма, Хэлир-Вальдор Сеэдер, Кен-Марти Вахер, Маргус Тсахкна, Эрки Ноол, Урмас Рейнсалу, Свен Сестер и Марко Михкельсон.

Партия зелёных первыми десятью кандидатами выставила: Алексей Лотман, Ээрик-Нийлес Кросс, Марек Страндберг, Артур Талвик, Валдур Лахтвеэ, Пилле Томсон, Пеэп Мардисте, Мадис Мелзар, Тоомас Трапидо и Урмас Халлика.

Первой десяткой списка Народного союза стали Андрус Блок, Яан Тоотс, Май Трейал, Рийна Кулл, Вильяр Яаму, Георгий Быстров, Пеэтер Эрнитс, Ханнес Тоомсалу, Арво Сиренди и Роберт Нярска.

Около десяти нынешних депутатов не переизбирались.

Примечания 

Эстония
Март 2011 года
Парламентские выборы в Эстонии
2011 год в Эстонии
События 6 марта